Een komische opera uit 1834, zie Le Chalet (opera)
 Een zesdelige televisieserie uit 2018, zie Le Chalet (televisieserie)